Hugues Micholet (né en 1951), karatéka français
 Victor Micholet (1850-1920), homme politique français